FM:
 FM — обозначение частотной модуляции.
 FM — обиходное название определённого радиовещательного диапазона.
 FM (группа, Великобритания) (англ.) — английская рок-группа.
 FM (группа, Канада) — канадская группа прогрессивного рока, пионеры использования электромандолины.
 Фермий — химический элемент, обозначается как Fm.
 Fm — аккорд в тональности фа минор.
 .fm — национальный домен верхнего уровня для Микронезии.
 fm — единица длины, (фемтоме́тр) дольная (10−15) часть метра .
 FM — серия компьютерных игр Football Manager.
 FM (химиотерапия) — режим химиотерапии, состоящий из применения флударабина — Fludarabine, и митоксантрона — Mitoxantrone, применяется при B-клеточных индолентных неходжкинских лимфомах.

См. также 
 ФМ